Distrito de Călărași puede referir a:

 Distrito de Călărași (Moldavia);
 Distrito de Călărași (Rumania).